Nasty Boys, espressione di lingua inglese che significa "ragazzi cattivi", può riferirsi a:

 Nasty Boys – storico gruppo ultras del 
 Nasty Boys – storico gruppo ultras dello Sport Club Marsala 1912
 Nasty Boys – personaggi dei fumetti della Marvel Comics
 Nasty Boys – trio rap statunitense
 Nasty Boys – serie televisiva statunitense del 1990
 The Nasty Boys – tag team di wrestling attivo negli anni novanta